Beijbom är ett efternamn. Den 31 december 2019 bars namnet av 107 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Beijbom
 Hans-Eric Beijbom (1916–1994), konstnär
 Karl Beijbom (född 1947), journalist, redaktör och bokförläggare 
 Ulf Beijbom (född 1935), historiker och författare
 Viktor Beijbom (1886–1927), friidrottare

Källor 

Svenska efternamn